Kirjavaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kirjavaluoto (ö i Nyslott), Södra Savolax, 
 Kirjavaluoto (ö i S:t Michel), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar